

Geografia

Austria 
 Moosbach – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn
 Moosbach – rzeka, dopływ Rosanny

Niemcy 
 Moosbach – dzielnica Windsbach
 Moosbach – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Waldnaab

Osoby 
 Carola Moosbach – niemiecka pisarka

Zobacz też 
 Mosbach
 Mosebach